Дільсдорф () — округ у Швейцарії в кантоні Цюрих.
Адміністративний центр — Дільсдорф.

Громади

Примітки 

Округи кантону Цюрих